Cișmele se poate referi la:

 Cișmele, Galați
 Cișmele, Tatarbunar

Vezi și 
 Cișmea (dezambiguizare)
 Cișmeaua (dezambiguizare)